Adamas – miejscowość na greckiej wyspie Melos
 Adamas – rodzaj owadów z rodziny pilarzowatych
 Adamas – synonim rodzaju Fenerbahce z rodziny Nothobranchiidae

Przypisy